Черновское — название географических объектов в России и на Украине.

Населённые пункты

Россия 
 Черновское — село в Шабалинском районе Кировской области.
 Черновское — посёлок в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Черновское — село в Большеболдинском районе Нижегородской области.
 Черновское — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Черновское — село в Большесосновском районе Пермского края.
 Черновское — село в Ирбитском районе Свердловской области.
 Черновское — село в Миасском городском округе Челябинской области.

Украина 
 Черновское — упразднённое село в Сумской области. Относилось к Глуховский району.

Водоёмы 
 Черновское — озеро в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Черновское — озеро в Коношском районе Архангельской области.
 Черновское — озеро в Плесецком районе Архангельской области.
 Черновское — озеро в Кемеровском районе Кемеровской области — Кузбасса.
 Черновское — озеро в Невьянском районе Свердловской области.
 Черновское — озеро в Сысертском районе Свердловской области.
 Черновское — озеро в Кукморском районе Татарстана.
 Черновское — болото в Невьянском районе Свердловской области.

См. также 
 Чёрновское водохранилище — в Волжском районе Самарской области.
 Черновское сельское поселение
 Верхнее Черновское — озеро в Терском районе Мурманской области.
 Нижнее Черновское — озеро в Терском районе Мурманской области.
 Чернов
 Черновский
 Черновская